Fukui () v japonštině může znamenat:
 Prefektura Fukui – prefektura na ostrově Honšú
 Fukui (Fukui) – hlavní město stejnojmenné prefektury
 Japonské příjmení:
 Šizuo Fukui (1913–1993) – důstojník, lodní konstruktér japonského císařského námořnictva a historik

Externí odkazy